Aleksandr Evreinov – arcivescovo cattolico russo
 Nikolaj Evreinov – drammaturgo e regista teatrale russo
 Ivan Michajlovič Evreinov – geodeta ed esploratore russo